Lepanto kan syfta på följande:

 Lepanto (dikt), dikt av G.K. Chesterton
 Lepanto (Roms tunnelbana), station i Roms tunnelbana, Italien
 Mount Lepanto, berg i Antarktis
 Äldre italienskt namn på den grekiska staden Naupaktos
 Slaget vid Lepanto (1499)
 Slaget vid Lepanto (1571)
 Lepanto, Arkansas, ort i USA